Niptera is een geslacht van schimmels behorend tot de familie Mollisiaceae. De typesoort is Niptera lacustris.

Soorten
Volgens Index Fungorum bevat het geslacht 80 soorten (peildatum december 2021):

Mollisiaceae
Schimmelgeslacht